Li-čchuan může být:

 Li-čchuan (Chu-pej) – městský okres v autonomním kraji En-š’ v provincii Chu-pej;
 Li-čchuan (Ťiang-si) – okres v městské prefektuře Fu-čou v provincii Ťiang-si.